Corum ist der Name

einer türkischen Stadt, siehe: Çorum
der dazugehörigen Provinz, siehe: Çorum (Provinz)
ein türkischer Fußballverein, siehe: Çorumspor
eines Schweizer Uhrenherstellers, siehe: Corum (Uhrenhersteller)
eines Helden aus den Fantasy-Romanen von Michael Moorcock: Corum (Fantasy)

Corum ist der Familienname folgender Personen:
 James S. Corum (* 1947), US-amerikanischer Militärhistoriker

Siehe auch:
 Korum